Otto von Guggenberg ist der Name folgender Personen:
* Otto von Guggenberg (Politiker, 1848) (1848–1914), österreichischer Politiker und Arzt
 Otto von Guggenberg (Politiker, 1887) (1887–1971), österreichisch-italienischer Politiker und Jurist